Josef Holub (1870–1957) cseh festőművész
 Josef Holub (1885–1965) sorhajóhadnagy
 Josef Holub (1930–1999) cseh botanikus
 Josef Holub (1902–1993) cseh hegedűművész, zeneszerző

Hasonló nevűek
 Holub József (1885-1962) történész, akadémikus